Müntzer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ignaz Müntzer (1659–1714), Titularbischof von Madaura und von 1709 bis 1714 Weihbischof sowie Offizial in Breslau
 Ottilie Müntzer (geborene Ottilie von Gersen; * vor 1505; † nach 1525), deutsche Nonne und die Ehefrau des Reformators Thomas Müntzer
 Thomas Müntzer (* um 1489; † 1525), Theologe und Revolutionär in der Zeit des Bauernkrieges

Siehe auch:
 Müntzer von Mohrenstamm
 Münzer
 Thomas Müntzer – Ein Film deutscher Geschichte, in der DDR gedrehter Film aus dem Jahr 1956, der unter der Regie von Martin Hellberg entstand
 Thomas-Müntzer-Gesellschaft, am 26. Mai 2001 gegründeter historischer Verein in Mühlhausen, Thüringen
 Thomas-Müntzer-Medaille, höchste Auszeichnung der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) in der Deutschen Demokratischen Republik
 Thomas-Müntzer-Siedlung gehört zum Ortsteil Bischofferode in der Landgemeinde Am Ohmberg im thüringischen Landkreis Eichsfeld
 Thomas-Müntzer-Stadt, siehe Mühlhausen/Thüringen